Guerra Bianca – insieme degli eventi militari avvenuti nei settori alpini del fronte italiano della prima guerra mondiale.
 Guerra bianca (Employees' Entrance) – film del 1933 diretto da Roy Del Ruth
 Guerra bianca (White Death) – romanzo a fumetti del 1998 realizzato da Charlie Adlard e Robbie Morrison